Галицкая площадь (Киев)
 Галицкая площадь (Львов)